El nombre común Tapaculo del páramo puede referirse a dos especies de aves:

 Scytalopus canus, es una especie de ave paseriforme; o
 Scytalopus opacus, es una especie de ave paseriforme.